Lutynia (powiat Pleszewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski
 Lutynia (gemeente Nowe Miasto nad Wartą), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Średzki, in de gemeente Nowe Miasto nad Wartą
 Lutynia (powiat Kłodzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Kłodzki
 Lutynia (gemeente Miękinia), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Średzki, in de gemeente Miękinia